Königseiche bezeichnet:

 Königseiche, Stieleiche bei Volkenroda in Thüringen 
 Königseiche (Berlin-Biesdorf), eine ehemalige Eiche in Berlin-Biesdorf
 Königseiche (Kirchwehren), Naturdenkmal bei Kirchwehren, Region Hannover in Niedersachsen
 Königseiche (Roth an der Our), Traubeneiche im Kammerwald bei Roth an der Our, Nationalerbe-Baum
 Königseiche (Salchendorf), Stieleiche bei Salchendorf im Siegerland
 eine Stieleiche bei Jægerspris in Dänemark, siehe Kongeegen